Contraponto (filme) — filme de Terry Gilliam com título original Tideland
Contraponto (livro) — de Aldous Huxley com título original Point Counter Point
Contraponto (música) — na notação musical
Contraponto (grupo) — grupo a cappella português 

Desambiguação